Azóvskoie (en rus: Азовское) és un poble (un possiólok) de la República de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 3.403 habitants. Pertany al districte rural de Djankoi.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea